Nélson Oliveira puede referirse a:

 Nélson Filippe Oliveira (n. 1989), ciclista portugués;
 Nélson Miguel Castro Oliveira (n. 1991), futbolista portugués.